Международный кубок Ниццы 2014 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2014—2015. Это 19-й по счету традиционный турнир, проводимый с 15 по 19 октября 2014 года в Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования проходили среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристки снялись с соревнований.

Пары

Танцы на льду

Юниорский разряд

Юноши 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Девушки

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
2014
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Октябрь 2014 года
Спорт во Франции в 2014 году
Кубок